Cet article traite de l'évolution détaillée du nombre de naissances en France métropolitaine à partir des données de l'Institut national de la statistique et des études économiques française (INSEE) depuis 1901.

Évolution détaillée du nombre de naissances

Notes et références

Voir aussi 
 Démographie de la France
 Natalité en France
 Évolution détaillée du nombre de décès en France

Démographie en France
France